Aulus Vitellius was de naam van twee beroemde leden van de gens Vitellia:
Aulus Vitellius, consul suffectus in 32 n.Chr.;
Aulus Vitellius, princeps in 69.